Komo (rivier) - rivier in Equatoriaal-Guinea en Gabon
 Komo (eiland) - eiland in de Zuidelijke Lau-eilanden, Fiji
 Komo (departement) - departement van Gabon
 Komo (Kreta) - plaats op Kreta, Griekenland
 Komo (district) - district in Papoea-Nieuw-Guinea
 KOMO - Nederlands keurmerk